IPC může znamenat:

 Meziprocesová komunikace
 IPC (elektronika) – soukromé sdružení pro normy v elektronice